Carrières-Saint-Denis peut désigner :
 Carrières-Saint-Denis, l’ancien nom de Carrières-sur-Seine (Yvelines).
 Carrières-Saint-Denis, titre d'un tableau de Claude Monet. 
 
Ancien nom de commune dans les Yvelines